Гребенска́я () — станица в Шелковском районе Чечни. Образует Гребенское сельское поселение.

География 

Расположена на левом берегу реки Терек в 3 километрах к северо-востоку от районного центра станицы Шелковской, в 4 километрах к югу от села Воскресеновское.

Юго-восточнее расположен Гребенской мост через Терек, через который проходит автодорога из станицы в дагестанский Хасавюрт. Мост был разрушен в 1996 году, во время Первой чеченской войны, восстановлен в 2007 году.

История 
В 1711—1712 годах происходит переселение гребенских казаков с правого на левый берег Терека, формируется Гребенское казачье войско. К тому же времени (1711 год) относятся упоминания о станице Гладковской.
 
Станица Новогладковская была образована в 1740 году, тогда как станица Старогладковская основана в 1725 или 1735 году. Новогладковская входила в Гребенской казачий полк Кавказского линейного казачьего войска. В 1841 году станица перенесена на 1—2 версты от берега Терека. Входила в Кизлярский отдел Терской области. В 1908 году станица Новогладковская переименована в Гребенскую.

Население 

 Национальный состав

Национальный состав населения станицы по данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

Национальный состав населения станицы по данным Всероссийской переписи населения 2002 года и 2010 года:

Ввиду того, что в Гребенской проживает достаточно значительная татарская община, так называемые гребенские татары, в 2001 году в станице был создан Татарский культурный центр.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Шелковского района
Станицы Терского казачьего войска
XVIII век в Чечне